Estança (poesia), estrofa formada per versos hendecasíl·labs i heptasíl·labs amb rima generalment consonant combinats a gust del poeta.
 Estança (casa) o habitació, part d'una casa on s'està algú.